Le championnat du Brésil de football 1989 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Vasco da Gama.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Second tour

Groupe A

Groupe B

Poule de relégation

Finale 
 São Paulo 0-1 Vasco da Gama
Vasco da Gama remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1989
Brésil
Sport au Brésil en 1989